mužské jméno Bertold
 jazykový model BERT